Ортигоса-де-Камерос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Камерос. Занимает площадь 35,26 км². Население — 287 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Покровителем города считается святая дева дель Кармен.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ficha de Ortigosa en el Canal ''Pueblos de La Rioja

Муниципалитеты Риохи